Arcella (dal latino tardo arcella, diminutivo di arca, "custodia") può significare:
Arcella, cassone nuziale del Settecento, decorato in stucco dorato.
Arcella, vano sottostante l'altare paleocristiano, contenente reliquie.
Arcella, basso recipiente di metallo o carta a forma di “rene”(viene infatti chiamato anche “rene”o “arcella reniforme” proprio perché la sua forma richiama l’organo)utilizzato per interventi chirurgici.
Arcella, quartiere di Padova.
Arcella, frazione di Montefredane in provincia di Avellino.
San Nicola Arcella, comune in Provincia di Cosenza
San Silvestro delle Arcelle, frazione di Umbertide in provincia di Perugia.